Reynor ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Reynor (* 1992), irischer Schauspieler
 John Reynor (* 1964), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Raynor